Winterscheid ist der Name von:

 Winterscheid, Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Winterscheid (Ruppichteroth), Ortsteil der Gemeinde Ruppichteroth im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Winterscheid (Gilserberg), Ortsteil der Gemeinde Gilserberg im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen

Winterscheid ist der Familienname folgender Personen:
 Johann von Winterscheid, Generalobrist und letzter Stadtkommandant von Memmingen im Dreißigjährigen Krieg

Siehe auch:
 Winterscheidt